Der Mazda2 ist ein frontgetriebener Kleinwagen des japanischen Herstellers Mazda, der seit Frühjahr 2003 gebaut wird und sich nunmehr in vierter Generation befindet.

Er ist in Europa der Nachfolger des Mazda Demio, während dessen Name in Japan für den Mazda2 bis 2019 verwendet wurde. In der Modellpalette des Herstellers ist er am unteren Ende unterhalb des Mazda3 platziert.

2 (Typ DY, 2003–2007) 

Die im April 2003 eingeführte erste Generation des Mazda2 basierte auf der Plattform des Ford Fiesta ’02 und orientierte sich beim Design am Vorgänger, dem Mazda Demio. Ein auffallendes äußeres Merkmal des Mazda2 war die damals für einen Kleinwagen noch untypische hohe Fahrgastzelle, die optisch eher an einen Minivan erinnerte. Gebaut wurde er im spanischen Ford-Werk Almussafes bei Valencia.

Im Frühjahr 2005 erfolgte ein leichtes Facelift, bei dem Scheinwerfer und Schürzen aufgewertet wurden sowie neue Stoffe und Farben zum Einsatz kamen. Neu gab es auch Klarglasheckleuchten und veränderte, kleinere Nebelscheinwerfer.

Motoren 
Im Laufe des Modellzyklus wurden die Motoren und Getriebevarianten immer wieder leicht überarbeitet. So war das automatisierte Schaltgetriebe bis 2006 auch im 1,4-l-MZ-CD-Diesel erhältlich. Zudem erfüllte derselbe Motor seit dem Facelift 2005 durch ein neues Steuergerät die Abgasnorm Euro 4.

2 (Typ DE, 2007–2014) 

Am 20. Oktober 2007 fand in Deutschland die Markteinführung der zweiten Generation des Mazda2 statt. Durch "Downsizing" fiel diese vier Zentimeter kürzer aus und basierte auf einer neuen Plattform, die sich der Mazda wiederum mit dem Ford Fiesta ab 2008 teilt.

Als Produktionsstandort wurde Ujina im japanischen Hiroshima ausgewählt, dort lief am 22. Mai 2007 das erste Fahrzeug vom Band. Im Gegensatz zur kastenförmigen ersten Generation war das neue Modell ein reiner Kleinwagen ohne optische Anleihen an einen Minivan. Neben der geringeren Länge von nun 3,88 Metern sank auch das Gewicht um rund 100 kg, wodurch ebenfalls der Kraftstoffverbrauch sinken sollte. Das Kofferraumvolumen betrug je nach Stellung der Sitzlehnen 250 bis 787 Liter (Kofferraumvolumen, l nach VDA / umgelegte 2. Sitzreihe dachhoch); sechs Airbags und ESP waren serienmäßig.

Zum Verkaufsstart bot Mazda zunächst nur eine fünftürige Version an. Ein Dreitürer namens Mazda2 Sport folgte auf dem Genfer Auto-Salon 2008 und wurde ab Juni desselben Jahres verkauft.

Die Preise begannen bei 11.950 Euro (Mazda2 Sport) und 12.650 Euro (Mazda2) für die Basisversion Impuls und lagen somit etwas unter denen der vorherigen Generation. Neben der Basis gab es auch noch die Ausstattungen Independence und Impression.

Anfang 2008 startete auch eine hauptsächlich für den chinesischen Markt vorgesehene Version mit Stufenheck. Diese wurde auf der Guangzhou Auto Show am 20. November 2007 vorgestellt. Durch die Verlängerung der Heckpartie um 37 Zentimeter wuchs das Kofferraumvolumen auf 450 Liter. Für das Stufenheck waren die beiden größeren Ottomotoren und auch eine Vier-Stufen-Automatik erhältlich.

Ab Anfang 2009 war der Mazda2 auch mit der Ausstattungsvariante "Dynamic" zu haben, welche auf "Impression" aufsetzte und zusätzlich ein Sport-Optik-Paket enthielt.

Im Spätsommer 2010 wurde der Mazda2 einem dezenten Facelift unterzogen, bei dem der vordere Stoßfänger neu gestaltet wurde.

Im Herbst 2014 lief die Produktion der zweiten Generation aus.

Motoren 
Zu den seit Verkaufsbeginn erhältlichen und neu entwickelten Ottomotoren mit 1,3 oder 1,5 Litern Hubraum kam 2008 noch ein 50 kW (68 PS) starker 1,4-l-Common-Rail-Dieselmotor hinzu. Dieser wurde im Juni 2009 von einem neuen 66 kW (90 PS) starken 1,6-l-Common-Rail-Dieselmotor abgelöst. Bei allen Motorisierungen handelt es sich um Reihen-Vierzylinder.
Motoren

Elektroantrieb 
Ab Oktober 2012 wurde der Mazda2 (Demio) in Japan erstmals auch mit Elektroantrieb im Rahmen eines Leasingprogramms angeboten. Die Leistung des Mazda2 EV beträgt 75 kW (102 PS) und die Reichweite des Elektroautos soll nach dem japanischen JC08 Fahrzyklus 200 Kilometer betragen. Beim Platzangebot unterscheidet sich der Fünfsitzer nicht vom konventionell angetriebenen Modell.

2 (Typ DJ, seit 2014) 

Die dritte Generation des Mazda2 wurde auf dem Pariser Autosalon im Herbst 2014 präsentiert. Das Modell besitzt neben einer neuen Optik in Mazdas Kodo-Design – Kodo bedeutet etwa "Seele der Bewegung" – völlig neue Motoren auf Basis der von Mazda entwickelten SkyActiv-Technologie.

Der Mazda2 für den amerikanischen und europäischen Markt wird in Mexiko produziert und ist seit Januar 2015 in Europa ausschließlich als fünftürige Schräghecklimousine erhältlich. In Deutschland fand die Verkaufs-Premiere am 27. und 28. Februar statt; die Preise begannen bei etwa 12.800 €. Es werden vier Ausstattungslinien angeboten.

Die vom Hersteller SkyActiv genannte Technologie (seit 2011) umfasst eine Verdichtung von 14:1, einen Motorblock aus einer Aluminium-Legierung, Mehrlochinjektoren und weniger Reibung. Mazda verspricht dadurch mehr Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen und einen niedrigeren Kraftstoffverbrauch. Bis Februar 2011 hatte Mazda dafür nach eigenen Angaben mehr als 130 Patente beantragt. Der Wendekreis beträgt weniger als 10 Meter.

In einigen asiatischen Märkten wird seit Frühjahr 2015 wieder eine Stufenheckvariante verkauft.

Motoren 
Zum Marktstart standen drei Otto- und ein Dieselmotor zur Auswahl, allesamt mit 1,5 Litern Hubraum. Die beiden schwächeren Benziner sind mit einem manuellen 5-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet, für den 90-PS-Benzinmotor kann zusätzlich ein Sechsgang-Automatikgetriebe gewählt werden. Die beiden stärkeren Motoren besaßen ein manuelles Getriebe mit sechs Gängen. Beim Ottomotor mit 85 kW gibt es die Mazda-SKYACTIV-Technologie „i-ELOOP“ (Intelligent Energy Loop), ein Bremsenergierückgewinnungs-System, das bereits im Mazda3 sowie Mazda6 erhältlich ist. Es besteht aus einem Kondensator, einem Generator sowie einem Gleichspannungswandler. Sobald das Fahrzeug gebremst wird oder keine Beschleunigung stattfindet, wandelt der Generator die kinetische Energie in elektrische Energie um und speichert diese in einem Kondensator. Diese elektrische Energie versorgt unter anderem die Klimaanlage und das Audiosystem und soll bis zu 10 % Benzin sparen.

Seit August 2018 wird der Skyactiv-D 105 Dieselmotor nicht mehr angeboten.

Modellpflegen 
Für das Modelljahr 2020 wurde vor allem die Frontpartie überarbeitet. Am auffälligsten sind hierbei die nunmehr standardmäßigen LED-Hauptscheinwerfer in abgeänderter Formgebung. Auch die Rückleuchten wurden leicht verändert. Neben der Einführung von Mildhybrid-Systemen erhalten die beiden verbliebenen Benzinmotoren Skyactiv-G 75 und -G 90 ein 6-Gang-Schaltgetriebe, wohingegen der bisherige Skyactiv-G 115 entfällt. Für den Skyactiv-G 90 ist weiterhin optional eine 6-Stufen-Automatik verfügbar. 

Ein weiteres Facelift wurde Ende Januar 2023 vorgestellt. Änderungen betreffen erneut Front- und Heckpartie. Außerdem wurden die zwei neuen Lacktöne „Aero Grey“ und „Air Stream Blue“ eingeführt. Der Kühlergrill ist jetzt bis auf bei den Sondermodellen Homura und Homura Aka geschlossen, während diese beiden Modellvarianten einen wabenförbigen Grill haben. In Japan sind auch Ausstattungsvarianten wie Clap Pop, Rookie Drive oder Sunlit Citrus erhältlich.

Technische Daten 

 Werte gelten in Klammer für Automatik-Variante.

Nordamerika 
Auf dem nordamerikanischen Markt wurde die Stufenheck-Variante ab 2015 als Scion iA vermarktet. Nachdem die Scion-Automarke im Jahr 2016 eingestellt wurde, war das Modell seitdem als Toyota Yaris Sedan in den USA (dort bis 2018 Toyota Yaris iA) und Kanada und als Toyota Yaris R in Mexiko erhältlich. Mit der Einstellung des Toyota Yaris (XP13) in Nordamerika im Jahr 2019, führte Toyota die Schrägheck-Variante des Mazda2 als dessen Nachfolger in den USA und Kanada ein. 2020 nahm Toyota den Yaris in Nordamerika vom Markt.

In Mexiko wird die Baureihe außerdem als Schrägheck und Limousine von Mazda vermarktet. Der Toyota Yaris (XP15) ist außerdem als Schrägheck und Limousine erhältlich.

2 (Typ XP21, seit 2022) 

Eine neue Generation des Kleinwagens präsentierte Mazda im Dezember 2021. Im Frühjahr 2022 kam sie in den Handel. Sie wird mittels Badge-Engineering gemeinsam mit dem Toyota Yaris (XP21) im französischen Valenciennes ausschließlich für den europäischen Markt gebaut. Im Gegensatz zum Yaris wird der Mazda2 aber nur mit dem 85 kW (116 PS) starken Hybridantrieb angeboten. Außerdem bleibt das Vorgängermodell weiterhin im Angebot.

Technische Daten

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart 2003 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 193.076 Mazda2 neu zugelassen worden. Mit 21.686 Einheiten war 2009 mit Abstand das erfolgreichste Verkaufsjahr. Dies ist auf die Umweltprämie zurückzuführen.

Zulassungszahlen in Deutschland

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

2
Kleinwagen
Minivan
Limousine
Kombilimousine
Kombi
Hybridelektroautomodell